La Negra puede referirse a:
 Antonia La Negra, una cantaora y bailaora gitana española (1936-2018);
 La negra Ester, un musical autobiográfico de Roberto Parra Sandoval, la obra más vista en la historia del teatro chileno;
 La negra, un medio social de comunicación;
 Quebrada La Negra, un lecho seco en la Región de Antofagasta, Chile;
 Estación La Negra, una estación ferroviaria en la Provincia de Buenos Aires, Argentina